Budd steht für:

 Budd (Unternehmen), US-amerikanischer Waggonbauer und Automobilzulieferer
 Budd (Illinois), Ort im Livingstone County
 Budd Ice Rumples, glaziale Verwerfungen im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Budd-Küste, Küstenabschnitt im Wilkesland, Antarktika
 Budd-Pass, Gebirgspass auf der Insel Heard, Indischer Ozean

Budd ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Budd (* 1937), britischer Ökonom
 Dean Budd (* 1986), neuseeländisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Edward G. Budd (1870–1946), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Frank Budd (1939–2014), US-amerikanischer Sprinter und American-Football-Spieler
 George Budd (1808–1882), britischer Mediziner
 Harold Budd (1936–2020), US-amerikanischer Komponist
 Harold Budd (Ruderer) (* 1939), US-amerikanischer Judoka
 Herbert Ashwin Budd (1881–1950), britischer Maler
 Hugh Christopher Budd (* 1937), britischer Priester, Bischof von Plymouth
 Jack Budd (1899–1952), britischer Wasserballspieler
 James Budd (1851–1908), US-amerikanischer Politiker
 Katharine Budd (1860–1951), US-amerikanische Architektin und Autorin
 Malcolm Budd (* 1941), britischer Philosoph
 Ralph Budd (1879–1962), US-amerikanischer Eisenbahnmanager
 Roy Budd (1947–1993), britischer Komponist und Pianist
 Sibylla Budd (* um 1977), australische Schauspielerin
 Ted Budd (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Wayne Budd (* 1941), US-amerikanischer Generalstaatsanwalt
 William Budd (1811–1880), britischer Arzt und Epidemiologe
 Zola Budd (* 1966), südafrikanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Billy Budd (Begriffsklärung)
 Budd Lake
 Budd Peak
 Bud
 Budde
 Butt
 But